Ламо́тт ( или La Motte) — французская фамилия:

 Ламотт, Антуан Удар де (1672—1731) — французский поэт и драматург.
 Удар де Ламотт, Шарль Антуан (1773—1806) — французский офицер, внучатый племянник Антуана Удар де Ламотта. Погиб в сражении при Йене.
 Ламотт, Жанна (1756—1791) — французская авантюристка.
 Мотт, Маргерит Де Ла (1902—1950) — американская актриса.
 Ламотт, Нэнси (1951—1995) — американская певица.
 Ла Мотт, Эллен (1873—1961) — американская медсестра, журналистка и автор документальной прозы.
 Ламотт, Энн (род. 1954) — американская писательница.

Топоним
 Ла-Мотт — остров на юго-восточном побережье Джерси.

См. также 
 Ламот